Leinfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Leinfelder (* 1941), deutscher Maler und Bildhauer
 Georg Leinfelder (1836–1916), deutscher Papierfabrikant
 Reinhold Leinfelder (* 1957), deutscher Paläontologe und Geobiologe

Siehe auch:
 Leinfelden
 Leinefelde
 Leyenfeld